L'édition féminine 2020 du tournoi de tennis d'Istanbul se déroule du 8 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie International.

Faits marquants

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Istanbul
 Saison 2020 de la WTA

Liens externes 
 
 

WTA 2020
Istanbul
Sport en Turquie en 2020
Tennis en septembre 2020